Акжайык:

 Акжайык (до 2009 года — Херсон) — аул в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Акжайык — аул в подчинении горадминистрации Атырау Атырауской области, упразднен в 2018 г.
 Акжайык — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 «Акжайык» — футбольный клуб из города Уральск (Казахстан).
 «Акжайык» — клуб по хоккею с мячом из города Уральск (Казахстан).
 Акжайык — резерват, расположенный в Махамбетском районе Атырауской области и землях города Атырау.

См. также 
 «Ак Жайык» — название футбольного клуба «Атырау» в 2000 году.
  — еженедельное издание в Атырауской области.
 Акжаик